Жеков може да се отнася за:

 Александър Жеков – български кинооператор;
 Атанас Жеков (1926-2006) – български художник;
 Андрей Жеков (р. 1980) – български волейболист;
 Боян Жеков – български историк;
 Васко Жеков (р. 1941) – български писател;
 Георги Жеков – няколко души с това име;
 Жеко Жеков – български политик;
 Никола Жеков (1864-1949) – български офицер;
 Никола Жеков (1880–1944) – български революционер;
 Петър Жеков (р. 1944) – български футболист;
 Светлозар Жеков (р. 1951) – литературен критик, преводач, журналист и издател;

Вижте също 
 Братя Жекови.